Teodor (grec. Θεόδωρος) nume de familie sau prenume masculin
(varianta feminină fiind „Teodora”)

Ziua onomastică 
 9 noiembrie

Variante 
 Theo, Theodoros, Todor, Fiodor, Theoderich, Theodul, Theodulus, (feminin: Theodora)

Personalități 

 Theodor I. (642-649)
 Theodor II. (687) (antipapă)
 Theodor II. (897)
 Teodor Metochites
 Theodor Aman
 Teodor Dima
 Teodor Furdui
 Teodor Ghica
 Teodor Ionescu
 Teodor Mazilu
 Teodor Meleșcanu
 Teodor Murășanu
 Teodor Negoiță
 Teodor Rosetti
 Teodor Saidel
 Teodor Comnen Dukas

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Note 

Nume
Prenume masculine